Die US Men’s Clay Court Championships 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. April 2004 in Houston stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden auf Mallorca die Open de Tenis Comunidad Valenciana und in Estoril die Estoril Open gespielt, welche genau wie die US Men’s Clay Court Championships zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andre Agassi, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Es gewann der Deutsche Tommy Haas, der mit einem Protected Ranking antrat das Finale gegen Andy Roddick, der das vierte Mal in Folge das Finale erreicht hatte. Haas gewann seinen sechsten Titel. Im Doppel siegten im Vorjahr  Mark Knowles und Daniel Nestor,  die im Halbfinale an den Turniersiegern Mardy Fish und James Blake scheiterten, die ihren zweiten gemeinsamen Titel des Jahres gewannen. Fish gewann bereits seinen zweiten Doppeltitel in Houston.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Houston